Los loncodéctidos (Lonchodectidae) son una familia extinta de pterosaurios incluida en el clado Pterodactyloidea. Ha sido clasificada alternativamente dentro de Ctenochasmatoidea, Azhdarchoidea y Pteranodontia. Son notables por sus alvéolos dentales altos y cónicos y sus bordes alveolares elevados.

Descripción
Los rasgos más diagnósticos de los loncodéctidos se encuentran en sus dientes y mandíbulas. Los dientes tanto superiores como inferiores son generalmente pequeños, no varían en tamaño a lo largo de la longitud de la boca, y se ubican en márgenes alveolares elevados. El paladar superior tiene una cresta prominente. Un género, Lonchodraco, tenía crestas prominentes en las puntas del cráneo y la mandíbula, mientras que otro, Ikrandraco, solo poseía una cresta en la mandíbula. Solo Lonchodraco e Ikrandraco preservan restos postcraneales, los cuales son similares a otros pterosaurios lanceodontianos.

Historia taxonómica
Lonchodectidae fue nombrado originalmente por Reginald Walter Hooley en 1914, y se consideró en principio que solo contenía a las especies de Lonchodectes. Una revisión taxonómica de los pterosaurios de Cambridge Greensand en 2013 consideró a Lonchodectes como un nomen dubium, y erigió una nueva familia, Lonchodraconidae, para las especies restuantes, las cuales fueron clasificadas en el nuevo género Lonchodraco. Yixianopterus, Unwindia, Prejanopterus, y Serradraco han sido considerados también como posibles loncodéctidos. Una revisión taxonómica hecha por el paleontólogo ruso Alexander Averianov en 2020 limitó el clado a Ikrandraco, Lonchodectes y Lonchodraco, encontrando por lo tanto que Lonchodraconidae es un sinónimo del nombre más antiguo Lonchodectidae.

Filogenia

El cladograma mostrado a continuación sigue el análisis publicado por Pêgas et al. (2019). En su estudio, situaron a Lonchodectidae (representado como Lonchodraconidae) como el taxón hermano de Istiodactyliformes, y restringieron la familia a Lonchodraco e Ikrandraco como sus únicos miembros.

Paleobiología

Forma de vida
Material postcraneano parecido al de los azdarcoideos ha sido referido anteriormente a Lonchodectes; sin embargo, estos fósiles han sido más tarde referidos al azdarcoideo Ornithostoma. Se presume que Ikrandraco era un animal piscívoro, aunque esto no ha sido completamente confirmado.

Referencias

Pterodactyloidea